Hesíquio de Alexandria — lexicógrafo
 Hesíquio de Jerusalém — presbítero e exegeta
 Hesíquio de Mileto — cronista
 Santo Hesíquio — bispo e mártir, padroeiro da cidade espanhola de Cazorla
 Hesíquio de Cimina — monge

Desambiguação